PUN steht für:
 Partido Unidade Nacional, Partei aus Osttimor
 Punia Airport (IATA-Code), Flughafen von Punia (Demokratische Republik Kongo), Maniema, Demokratische Republik Kongo
 Pannenstreifenumnutzung, das zeitweise Befahren des Seitenstreifens (Pannenstreifen) auf einer Autobahn in der Schweiz
 Prezzo unico nazionale, einheitlicher Strompreis für Käufer in den italienischen Gebotszonen

PuN steht für:
 Plutoniumnitrid, eines der metallischen Nitride 

Pun steht für:
 ein Hundertstel der koreanischen Yang (Münze)

Pun ist der Familienname folgender Personen:
 Dip Prasad Pun (* 1981), britischer Gurkha
 Mahabir Pun (* 1955), nepalesischer Lehrer, Aktivist und Unternehmer

Siehe auch:
 Poon

Abkürzung